Tex-mex peut faire référence à :

 Cuisine tex-mex, cuisine régionale influencée par la gastronomie mexicaine ;
 Tex-mex, genre musical dérivé de la musique folk et de la pop ayant émergé au Mexique et au Texas (États-Unis).